Toponímia:
 Taylor (Alabama)
 Taylor (Arizona)
 Taylor (Dakota del Nord)
 Taylor (Mississipí)
 Taylor (Nebraska)
 Taylor (Texas)
 Taylor (Wisconsin)
 Taylor (Wyoming), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Taylor Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Taylor Mill, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Taylor Springs, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Personatges:
 Brian Shawe Taylor, pilot de Fórmula 1 anglès 
 Brook Taylor (Edmonton, 1685 - Londres, 1731), matemàtic britànic
 Charles Taylor, professor de dret i filosofia
 Charles Ghankay Taylor (Arthington, 1948), president de Libèria
 Dennis Taylor, pilot de Fórmula 1 britànic 
 Drew Hayden Taylor (Curve Lake, Ontàrio, 1962), periodista i escriptor mestís chippewa canadenc
 Doris May Taylor (Kermanxah, Pèrsia, 1919 − Londres, 2013), escriptora i feminista britànica guanyadora del Nobel de Literatura del 2007
 Edward Harrison Taylor (Maysville, Missouri, 1889 - 1978), herpetòleg estatunidenc 
 Elizabeth Taylor (Londres, 1932 - Los Angeles, 2011), actriu nord-americana d'origen britànic
 Frederick Winslow Taylor (Filadèlfia, Pennsilvània, 1856 - 1915)
 Henry Taylor, pilot de Fórmula 1
 Ivy Taylor (Ciutat de Nova York, 1970), política nord-americana, alcaldessa de San Antonio
 Jane Taylor (Londres, 1783 - 1824), poetessa i novel·lista anglesa
 Jason de Caires Taylor (1974), artista i escultor anglès
 Jennifer Taylor
 John Taylor, pilot de Fórmula 1 automobilístiques britànic 
 John Taylor (editor) (East Retford, Nottinghamshire, 1781 - 1864), editor, assagista i escriptor
 Joseph Hooton Taylor (Filadèlfia, 1941), físic, astrònom i professor universitari estatunidenc
 Justin Taylor, personatges de la sèrie de televisió Queer as Folk
 Kate Taylor
 Katie Taylor
 Koko Taylor (Shelby, Tennessee, 1928 – Chicago, Illinois, 2009), cantant nord-americana de blues
 Maxwell Taylor (1901 – 1987), militar i diplomàtic estatunidenc
 Mick Taylor (Welwyn, 1949), guitarrista anglès de rock i blues
 Mike Taylor, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Richard Edward Taylor (Medicine Hat, 1929), físic canadenc guardonat amb el Nobel de Física el 1990
 Roger Pallarols Taylor (Barcelona, 1979), polític català, membre del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
 Roger Taylor (1949, Norfolk, Anglaterra) Músic, que fou integrant 
 Samuel Taylor Coleridge (Ottery St Mary, Devon, 1772 - Londres, 1834), poeta, crític i filòsof anglès
 Sam Taylor-Wood (1967, Londres), artista contemporània especialitzada en fotografia i videoart
 Stuart Taylor (Romford, Gran Londres, 1980), futbolista anglès que jugà de porter
 Trevor Taylor (1936, Gleadless), pilot de Formula 1 anglès
 Zachary Taylor (1784 - 1850), dotzè President dels Estats Units d'Amèrica (1849 -1850)
 Miscel·lània:
 Teorema de Taylor
 Sèrie de Taylor